История выступлений ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) в европейских клубных турнирах:

Сезоны

1981/82 
Завоевав по итогам сезона 1980 года бронзовые медали, следующей осенью ленинградский «Зенит» дебютировал в еврокубках. На стадии 1/64 финала Кубка УЕФА его противником стало дрезденское «Динамо», которое выиграло оба матча у ленинградцев, шедших к тому времени в хвосте чемпионата. В Ленинграде хозяева открыли счёт (забил Юрий Желудков), но восточногерманская команда ответила на этот гол двумя, а в Дрездене выиграла 4:1 (гол престижа у «Зенита» забил Владимир Казачёнок).

1985/86 
В этом сезоне «Зенит» дебютировал в Кубке европейских чемпионов. Первым соперником стал норвежский клуб «Волеренга», побеждённый дважды с одинаковым счётом 2:0, вначале в Ленинграде, потом в Осло, где хозяева при счете 0:0 не реализовали пенальти.

В следующем раунде соперником ленинградцев стал финский чемпион «Куусюси» из Лахти. Первый матч проходил на поле «Зенита», гости открыли счет на 7-й минуте и лидировали почти до самого конца встречи, однако в концовке Юрий Желудков дважды (78-я и 90-я минуты) отличился с пенальти, принеся хозяевам победу. В ответном матче финны открыли счет на 59-й минуте, почти сразу же Владимир Клементьев его сравнял, но ещё через несколько минут чемпион Финляндии снова добился успеха, а в дополнительное время Кайвонурми забил решающий гол на 112-й минуте. На последней минуте дополнительного времени «Зенит» мог забить спасительный гол, но форвард не сумел попасть по мячу, стоя перед пустыми воротами.

Веденеев удалён за удар соперника в лицо и дисквалифицирован на 8 матчей.

1987/88 
По результатам сезона 1986 года «Зенит» опять выступал в еврокубках. Второе выступление в Кубке УЕФА завершилось, как и первое, на первой стадии турнира. Выиграв дома у бельгийского «Брюгге» со счетом 2:0, ленинградцы в гостях проигрывали уже к перерыву 0:3, а в конечном итоге уступили в итоге 0:5, четыре мяча забил Брюлле-Ларсен.

1989/90 
На момент старта в кубке УЕФА «Зенит» находился в зоне вылета и последние встречи проводил уже в статусе команды первой лиги.

Первым оппонентом команды стал датский «Нествед», который ленинградцы сперва принимали на своем поле. Датчане вышли вперед на 19-й минуте (Йоргенсен реализовал пенальти), однако через три минуты Чухлов сравнял счёт, а во втором тайме хозяева забили ещё два мяча, оформив победу 3:1. В Дании была зафиксирована нулевая ничья.

В 1/16 соперником «Зенита» стал «Штутгарт», выигравший оба матча. В Ленинграде встреча завершилась 1:0 (гол забит на 87-й минуте) и 5:0 в Германии.

После этого в следующий раз «Зенит» попал в еврокубки только через 10 лет.

1999/2000 
Из-за смазанной концовки чемпионата «Зенит» не сумел в 1998 году завоевать путёвку в еврокубки, но зато в мае 1999 года выиграл Кубок России и всё-таки взял старт в Кубке УЕФА. В соперники петербуржцам досталась итальянская «Болонья». Первый матч на своём поле «Зенит» провалил, проиграв 0:3 и фактически не создав ни единого голевого момента за весь матч. В первом тайме Никола Вентола выиграл борьбу на втором этаже в штрафной хозяев и открыл счёт, в середине второго тайма ветеран Джузеппе Синьори воспользовался ошибкой вратаря «Зенита» Романа Березовского, а на последней минуте сделал дубль, реализовав пенальти. В ответном матче «Зенит», которому противостоял полурезервный состав, почти весь матч играл вдесятером. На первых же минутах удар Ингессона с пенальти парировал Березовский, в конце первого тайма «Зенит» вышел вперёд, а на последних минутах игры свёл матч вничью — 2:2.

2000/01 
На этот раз «Зенит» решил пробиваться в Кубок УЕФА через Кубок Интертото. В первом раунде была выбита из борьбы словенская команда «Приморье» — 3:0 в Петербурге и 3:1 в Словении. Матч в Петербурге стал последним в сезоне за «Зенит» для Александра Панова, отправившегося во французский «Сент-Этьенн».

Соперник в следующем туре, венгерский клуб «Татабанья», оказал серьёзное сопротивление. В первом матче, проходившем в Петербурге, венгры повели в счёте благодаря удачной игре на втором этаже высокорослого форварда Шандора Надя и только уже перед самым финальным свистком дрогнули, пропустив два гола подряд: сперва дальним ударом отличился Александр Горшков, а затем прорвался к воротам и мощно пробил Геннадий Попович. В Будапеште, где «Татабанья» проводила матчи еврокубков, игра проходила для «Зенита» куда менее хлопотно, петербуржцы без особого труда повторили счёт 2:1 в свою пользу. В этом матче дебютировал и забил гол форвард Евгений Тарасов, на которого возлагались большие надежды.

В полуфинале зенитовцы обыграли английский клуб «Брэдфорд Сити», 1:0 в Петербурге и 3:0 в гостях. Матч в Брадфорде был ознаменован дебютом Андрея Аршавина за первый состав «Зенита».

Наконец, в финале Кубка Интертото «Зениту» досталась в соперники испанская «Сельта». Первый поединок с испанцами, который состоялся в Виго, стал для «Зенита» четвертым за десять дней, да ещё на фоне эпидемии травм, отчего единственным форвардом питерцев был в этой игре номинальный опорный полузащитник Максим Деменко. Тем не менее, «Зенит» повёл в счёте на первых же минутах: гол забил Алексей Игонин, и после ответного гола Валерия Карпина на 22-й минуте удерживал ничейный счёт до самого конца, однако пропустил мяч на последней минуте после навеса с необязательного штрафного. В Петербурге «Зенит» забил к середине второго тайма два мяча (оба — Геннадий Попович), однако на 83-й минуте снова отличился Карпин, а на 90-й после свалки в штрафной решающий гол забил Бенни Маккарти.

2002/03 
На предварительном этапе кубка УЕФА «Зенит» легко победил андоррскую команду «Энкам» — 5:0 в Андорре и 8:0 в Петербурге.

Соперником в 1/64 финала стал швейцарский «Грассхопперс», которому «Зенит» в Цюрихе проиграл 1:3. В ответной игре Александр Кержаков забил два мяча в дебюте встречи, однако затем команда резко сдала, и на последних минутах хорватский легионер «Грассхопперс» Мате Батурина при попустительстве защитников замкнул прострел, принеся победу по сумме двух матчей швейцарскому клубу.

2004/05 
К матчам квалификационного раунда Кубка УЕФА Зенит подошёл в ранге лидера чемпионата России, однако скромный австрийский «Суперфунд» из городка Пашинг едва не похоронил питерцев уже в первом матче.
Победу австрийцев со счётом всего 3:1 по итогам матча в Пашинге можно объяснить лишь прекрасной игрой Малафеева, который пропустил с игры лишь 1 гол (еще 2 — с пенальти) и неоднократно выручал своих партнёров. В ответной игре питерцы быстро забили 2 гола (Вьештица, Кержаков) и, несмотря на все попытки австрийцев, завершили матч с необходимым результатом, выйдя в первый основной раунд за счёт гола, забитого на чужом поле (кстати, это был автогол австрийцев).
В первом раунде без проблем была обыграна сербская «Црвена Звезда» — 4:0 дома и 2:1 в гостях.
В групповом турнире, который впервые разыгрывался в рамках Кубка УЕФА, в соперники петербуржцам достались греческий «АЕК», французский «Лилль», испанская «Севилья» и немецкая «Алемания».

В матче 1-го тура в Санкт-Петербурге АЕК уже на первых минутах открыл счёт и несколько раз мог его увеличить по ходу 1-го тайма, однако не использовал свои шансы, и перед самым перерывом Аршавин сравнял счёт. А во 2-м тайме наступил бенефис Кержакова — он оформил хет-трик, а довершил разгром греков Денисов — 5:1. Это был последний успех петербуржцев в данном розыгрыше.

Матч 2-го тура «Зенит» проводил в Лилле против одноимённого клуба и, несмотря на значительное число созданных голевых моментов, уступил 1:2. Единственный гол у питерцев провел Кержаков.

В 3-м туре в Санкт-Петербург приехала «Севилья» и, несмотря на некоторое преимущество хозяев поля, испанцы сумели завоевать ничью. Матч завершился 1:1 — на гол Аршавина ответил Баптиста.

В 4-м туре в Германии «Зениту», чтобы гарантировать выход в 1/16 финала, была нужна только победа. И петербуржцы были очень близки к ней — вели по ходу матча (на гол Мейера ответили Радимов с пенальти и Горшков), однако нелепый фол в штрафной за минуту до конца матча перечеркнул все усилия — 2:2.

В 5-м туре, где «Зенит» не участвовал, «Алемания» обыграла на выезде АЕК и «подвинула» Зенит на 4-е место, которого было недостаточно для попадания в плей-офф.

Итоговое положение в группе:

2005/06 
На пути к групповому этапу у «Зенита» стояли «Суперфунд» и «АЕК», с которыми не без труда питерцы справились. На групповом этапе команде Властимила Петржелы противостояли уже знакомая испанская «Севилья», английский «Болтон», турецкий «Бешикташ» и португальская «Витория» из маленького городка Гимарайнш. Дома «Зенит» уверенно обыграл португальцев, а затем в Великобритании уступил англичанам на непонятно как размеченном и раскисшем от дождя, покрытом лужами поле 1:0. После этого зенитовцы взяли три очка у испанцев и на решающий матч в Стамбул отправились лидерами группы. На стадионе в Стамбуле была зафиксирована ничья 1:1 (гол на счету Горшкова), и Зенит вышел в 1/16 Кубка УЕФА.

Заняв второе место в группе, «Зенит» в соответствии с регламентом турнира получил в соперники одного из участников Лиги Чемпионов — норвежский «Русенборг». Блестящая игра Камила Чонтофальски, Андрея Аршавина и Александра Кержакова позволила зенитовцам отпраздновать победы и в Тронхейме, и дома. А в 1/8 финала петербуржцы благодаря ещё одному победному голу-шедевру Аршавина в ворота Бартеза на поле марсельского «Велодрома» (0:1) и ничьей в Петербурге 1:1 вышли победителями в противостоянии с местным «Олимпиком» и впервые в своей истории пробились в четвертьфинал «большого» турнира УЕФА.

Две новые встречи со «старым другом» испанской «Севильей» на этот раз принесли успех испанцам — будущим обладателям почётного трофея. Крупное поражение «Зенита» в первом матче на стадионе в Испании 1:4 (гол Кержакова ещё в полных составах, а затем удаления Андрея Аршавина и Эрика Хагена с их последующей дисквалификацией на три матча + 3 пенальти (1 отбитый) в ворота «Зенита») свело к минимуму шансы питерцев на выход в полуфинал. Тем не менее, и в ответной встрече команда старалась добиться необходимого для общей победы результата (результат 1:1 на «Петровском» не устроил «Зенит»), достойно завершив свой лучший на тот момент евросезон.

Однако вылет из Кубка УЕФА, несмотря на достаточно приемлемый и удачный результат выступления в нём, стоил главному тренеру клуба Властимиле Петржеле его должности, так как в чемпионате России «Зенит» вообще даже не входил в десятку по итогам первых 5—7 туров. Клуб возглавил и. о. Боровичка, но ненадолго. После завершения чемпионата мира 2006 команду возглавил Дик Адвокаат.

2007/08 
Самый удачный еврокубковый сезон будущие чемпионы России начали разгромом скромного «ВиОна». Затем, выиграв у одной из сильнейших команд Бельгии — льежского «Стандарда», они попали в групповой этап. Там соперниками питерского клуба стали: нидерландский АЗ, немецкий «Нюрнберг», английский «Эвертон» и представитель Греции «Лариса». Первый матч подопечные Дика Адвокаата играли на поле родного «Петровского», где сыграли вничью с голландским «AZ» 1:1. Второй матч команда из Петербурга провела на выезде в Волосе, где выиграла у «Ларисы» со счётом 3:2. Из Греции «Зенит» отправился в Раменское к золотым медалям российского чемпионата. После победы в Раменском «Зенит» вновь играл на поле Петровского с «Нюрнбергом», но разошёлся с ним ничьей 2:2, поставив выход из группового этапа для питерского клуба под вопрос. Наконец, последняя игра группового этапа, прошедшая на поле «Гудисон Парка» в Ливерпуле против местного «Эвертона», запомнилась не счётом 1:0 в пользу английских футболистов, а игрой рукой Ломбертса в штрафной, выдуманной судьёй, на пару с голом в концовке встречи удачно сыгравшего на добивании нападающего «Эвертона» Кэхилом, оставивших чемпионов России в меньшинстве. Однако «Зенит» вышел в плей-офф с 3-го места благодаря гостевой победе «Эвертона» над «АЗ» в последнем туре (участия в котором «Зенит» не принимал).

В 1/16 финала подопечным Дика Адвокаата пришлось играть с одним из считавшихся фаворитами розыгрыша — испанским «Вильярреалом». Но если после поражения на «Петровском» со счётом 1:0 испанцы могли ещё рассчитывать на успех, то после гола Павла Погребняка в Вильярреале 3-й команде Испании уже не на что было надеяться. Хотя испанцы и выиграли тот матч со счётом 2:1 у игравших вдевятером гостей (у «Зенита» были удалены Ширл и новичок Роман Широков) с удалённым за нарушение дисциплины главным тренером, ни поддержка трибун, ни помощь судьи, благодаря которому вместо назначенных 5 минут добавленного времени команды сыграли больше 9, фаворитов не спасла.

Первый матч 1/8 финала «Зенит» под руководством старшего тренера Корнелиуса Пота провёл на «Велодроме» против давних знакомых и обидчиков «Спартака» марсельского «Олимпика». После разгрома дружины Пота на «Велодроме» со счётом 3:1 французы ехали в Санкт-Петербург за путёвкой в 1/4 и реваншем за поражение в Москве. Однако безответный дубль Погребняка отправил «Олимпик» обратно в Марсель — марсельский клуб проигрывает в России с одним счётом (2:0), «Зенит» отправляется в 1/4.

Первым матчем 1/4 и по совместительству последней игрой дисквалификации Адвокаата стала битва питерцев с германским «Байером» на поле Бай-Арены. Битва при Леверкузене закончилась неожиданным поражением хозяев со счетом 4:1. Хоть петербуржцы и уступили в ответном матче, но прошли в полуфинал Кубка УЕФА. Тимощук в этом матче не реализовал пенальти, бесхитростно пробив в руки голкиперу.

Первый матч 1/2 команда из Санкт-Петербурга провела против фаворита розыгрыша — мюнхенской «Баварии» на поле «Альянц-Арены». Однако хозяева хоть и старались, но забить мяч с игры так и не смогли. Единственный гол забил Рибери с добивания пенальти, отбитого Малафеевым. Во втором тайме в своей штрафной площади защитник Лусио, прерывая навес Файзулина, срезал мяч в собственные ворота. Лусио мог отыграться, но на его «мёртвый» удар среагировал Малафеев. Из Мюнхена «Зенит» вернулся со счётом 1:1.

В ответном домашнем матче отсутствовали по причине перебора карточек лидер атаки Аршавин и ключевой защитник Ширл. Хотя «Зенит» устраивал счет 0:0, он пошёл в атаку, и на 4-й минуте Павел Погребняк забил блестящий гол в ворота Кана. Несмотря на все атаки немцев с участием рослого Луки Тони, Зырянов с передачи Домингеса удвоил счет. Файзулин после отличного навеса послал мяч под перекладину ворот Кана. И, наконец, Домингес, обыграв Филипа Лама, снабдил Погребняка замечательным пасом, оказавшимся голевым. 4:0. На последних минутах был назначен штрафной, и пробивать опять решил Погребняк, но мяч пролетел примерно в полуметре выше ворот. Вячеслав Малафеев не раз спас свои ворота от ударов Рибери, Швайнштайгера и других. Таким образом «Зенит» вышел в финал кубка УЕФА.

14 мая 2008 года «Зенит» выиграл финал Кубка УЕФА, обыграв с счетом 2:0 «Рейнджерс» в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер». Голы забили Денисов (72-я минута) и Зырянов (90+4). Кубок команде вручил лично президент УЕФА Мишель Платини.

2008/09 

29 августа 2008 года «Зенит» выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв со счетом 2:1 «Манчестер Юнайтед» в Монако, на стадионе «Луи II». На матче присутствовали тренер сборной России Гус Хиддинк, губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, владелец «Челси» Роман Абрамович, спикер ЗакСа, глава петербургской «Единой России» Вадим Тюльпанов и восстанавливающийся после травмы Криштиану Роналду.

В этом сезоне «Зенит» впервые в новейшей истории участвовал в Лиге чемпионов. Первый матч зенитовцы играли в Турине с «Ювентусом». Проведя почти весь матч наравне, они пропустили на 76-й минуте со штрафного, блестяще исполненного дель Пьеро. Итоговый счёт 0:1.

Далее была домашняя игра с мадридским «Реалом». На 4-й минуте прострел замкнул Томаш Губочан — автогол. На 25-й минуте Аршавин прострелил в штрафную, его передачу замкнул Данни. На 31-й минуте ван Нистелрой, воспользовавшись ошибкой Губочана, пробил в дальний угол и установил окончательный счёт в матче — 1:2.

Далее была домашняя игра с борисовским БАТЭ, новичком Лиги чемпионов. Первый тайм хозяева владели инициативой, создавали много моментов, но не реализовывали их. Гости был немного неувереннее, но голов первый тайм так и не принёс. В начале второго тайма Аршавин совершил сольный проход по центру, вошёл в штрафную, разобрался с двумя защитниками, затем пробил по воротам, но попал в пятку Текке. Гости ответили голом в падении Павла Нехайчика — 0:1. На 80-й минуте Широков сделал отменную передачу с центра поля Фатиху Текке, оказавшемуся один на один с вратарём, он пробил и установил окончательный счёт матча — 1:1.

Игру в Минске зенитовцы провели гораздо лучше. Взаимные атаки голов не приносили до 34-й минуты, когда Зырянов сделал пас Погребняку, а тот перебросил через вратаря — 1:0. До окончания основного времени счёт не изменился. На 4-й минуте добавленного времени Данни совершил сольный проход и пробил в дальний нижний угол ворот, установив окончательный счёт матча — 2:0.

Ответная игра с «Ювентусом» голов не принесла. Голевые моменты оканчивались ударами в штангу, перекладину, однако Ширл на 39-й минуте забил гол, который отменил судья, так как трое зенитовцев оказались в офсайде.

Игра в Мадриде прошла удачно для хозяев — 0:3. На 25-й минуте Малафеев ошибся при приёме мяча, и Рауль добил его в пустые ворота. На 51-й и на 57-й минутах Арьен Роббен и Рауль соответственно запустили «парашюты» в ворота петербургского голкипера — 0:3.

После вылета из Лиги чемпионов, «Зенит» получил право играть в Кубке УЕФА. Соперником петербуржцев на стадии 1/16 финала стал немецкий «Штутгарт». В первом матче «Зенит» дома победил 2:1. Вот что сказал по этому поводу Дик Адвокаат:
«Мы заслужили эту победу. Первая половина матча была равной, но во втором тайме мы полностью контролировали игру. Было много моментов для того, чтобы забить еще. Я считаю, что все футболисты играли очень хорошо. Только в последние минуты матча „Штутгарту“ удалось выровнять игру. В следующем матче не будет Анатолия Тимощука, и на его позиции скорее всего сыграет Игорь Денисов. Следующая игра будет сложной, но мы постараемся победить».

В гостях «Зенит» победил в таком же стиле и с таким же счётом 2:1, и вышел в 1/8 финала.

В 1/8 «Зенит» встретился с «Удинезе». В первом поединке команда из Петербурга уступила со счётом 0:2. На стадионе «Фриули» голы в ворота Вячеслава Малафеева влетели в самой концовке матча — на 85-й минуте забил Квальярелла, а на 5-й добавленной к матчу минуте пенальти сумел реализовать ди Натале.

В ответном матче на «Петровском» команда Дика Адвокаата сумела обыграть итальянский «Удинезе» на домашнем стадионе со счётом 1:0 (мяч «Зенита» — Анатолий Тимощук), однако минимального преимущества оказалось недостаточно для прохода в следующий раунд Кубка УЕФА.

Слова Адвокаата после матча: «Не планирую говорить так долго, как гости. В первой половине матча мы играли в выдающийся футбол. Мы заслужили забить много больше. Как я вижу, мы сыграли отличный матч, у нас были отличные шансы — противостояние проиграли в Италии. Первый тайме мы полностью переиграли соперника. Но в футболе не всегда получаешь то, что заслуживаешь. Сегодня мы заслуживали много больше.»
Таким образом, «Зенит» завершил своё выступление еврокубковом сезоне 2008/2009.

2009/10 
Этот сезон для «Зенита» получился совсем коротким. Заняв 5-е место в чемпионата России 2008, петербуржцы получили право играть в 4-м отборочном раунде Лиги Европы УЕФА. Соперником стал португальский «Насьонал». В первом матче сине-бело-голубые, уже под предводительством Анатолия Давыдова, уступили в гостях со счётом 3:4. Забитые мячи на счету Игоря Семшова (дважды) и Фатиха Текке. В ответном матче «Зенит» сыграл вничью — 1:1. Гол в составе сине-бело-голубых забил Фатих Текке.
«Зенит» доминировал весь матч, допустив ошибку лишь в конце, которая лишила петербуржцев группового этапа Лиги Европы.

2010/11 
Этот сезон можно считать насыщенным для «Зенита». Начался он с 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, куда команда попала благодаря 3-му месту в чемпионате, противостоянием с румынской «Унирей».
Первый матч, проходивший в Бухаресте, получился безголевым. «Зенит» весь матч безуспешно пытался пройти оборону цепких румын, а «Униря» стойко держалась. Об этом и сказал Лучано Спаллетти, для которого этот еврокубковый сезон стал первым в «Зените», на послематчевой пресс-конференции: «Мы концентрировали своё внимание на атаке. У нас не получилось забить, но мы старались. Надо отдать должное сопернику, румыны боролись за каждый мяч. Мы играли хорошо, хотя могли добиться большего. Однако мне не в чем упрекнуть ребят».

Второй матч получился не менее напряжённым, румыны также упорно не давали игрокам «Зенита» пройти их оборону, но всё-таки Данни, в паре с Быстровым, организовал гол, который был забит мощным ударом первого.

В раунде плей-офф Лиги чемпионов «Зенит» встречался с французским «Осером». Первый матч на Петровском проходил в равной борьбе, но «Зенит» победил за счёт мяча, забитого Кержаковым.

Ответный матч «Зенит» провёл плохо, французы владели преимуществом весь матч и заслуженно победили 2:0. Так петербургский клуб закончил своё выступление в Лиге чемпионов.

После вылета «Зенит» попал в Лигу Европы, где играл с бельгийским «Андерлехтом», греческим АЕКом и хорватским «Хайдуком». «Зенит» группу легко выиграл, набрав 18 очков (100 % показатель).

В 1/16 финала питерцы играли со швейцарским «Янг Бойз». В первом матче с «молодыми парнями» россияне потерпели поражение 1-2. В ответном матче дома зенитовцы даже проигрывали 0-1, но затем забили 3 мяча подряд и вышли в следующую стадию: 4-3 по сумме матчей.

В 1/8 финала Зенит играл с голландским «Твенте». Казалось, соперник проходной — но не тут-то было. В первом матче зенитовцы были разгромлены 0-3. Дублем отличился 20-летний Люк Де Йонг, также блестяще сыграл болгарский вратарь энсхедцев Николай Михайлов, отразивший как минимум 3-4 голевых удара питерцев. Без выездного гола россиянам в ответном матче для прохода дальше нужно было забивать уже 4 мяча. В Петербурге россияне сразу начали атаковать ворота соперников и к концу первого тайма вели 2-0. Второй тайм вышел хуже — голландцы уже не помышляли об атаке и наглухо засели возле своих ворот, стараясь удержать устраивающий их счёт. Несколько разящих контратак гостей, несколько хозяйских ударов мимо ворот, пара неназначенных пенальти — и счёт остаётся прежним. Всё, по сути, решила игра в Энсхеде, где россияне не смогли забить такой нужный гостевой гол. Общий счёт 2-3 и «Зенит» прощается с еврокубками до осени.

2011/12 
Сезон «Зенит» начал в группе G, где взял второе место, обойдя «Порту» и донецкий «Шахтёр». Состав группы был относительно ровный, хотя явным аутсайдером числился кипрский «АПОЭЛ». В итоге группу сенсационно выиграли киприоты, набравшие по 9 очков с «Зенитом», и лишь по результатам в личных встречах обошедшие питерцев. Групповой турнир «Зенит» начал с сенсационного поражения в Никосии от местного АПОЭЛа, который впоследствии и выиграл группу и дошёл до четвертьфинала, где проиграл по всем статьям мадридскому «Реалу» 2:8 (по сумме двух матчей). Но тогда поражение «Зенита» повергло в шок всех. Дальнейшее выступление показало, что первый результат был скорее закономерностью, и не стал таким страшным, потому как «Зенит» больше не проигрывал, а киприоты активно отбирали очки у горняков и португальцев.

На стадии 1/8 финала петербужцам досталась лиссабонская «Бенфика», которую они обыграли в первом домашнем матче 3:2 (дубль оформил Роман Широков и ещё один гол на счету Семака). В ответном матче португальцы с сумасшедшим натиском и неприступной обороной обыграли россиян 2:0, забив по голу в компенсированное время каждого из таймов и выбили россиян из еврокубков.

2012/13 
«Зенит», как и в прошлом году начал еврокубоковую кампанию в групповом раунде ЛЧ. Перед жеребьёвкой «Зенит» был посеян во второй корзине, что давало хорошие шансы на выход из группы. В итоге петербужцы попали в группу С с «Миланом», «Андерлехтом» и «Малагой». В первом же матче «Зенит» опять проиграл 0:3, казалось, аутсайдеру группы — Малаге, который впоследствии эту группу выиграл, не потерпев ни одного поражения. Главной звездой матча в Испании стал 20-летний полузащитник Иско, забивший два мяча. Во втором матче питерцы играли дома и уже к 16 минуте «горели» 0:2, к началу второго тайма, усилиями Халка и Широкова хозяева сравняли счёт, и, казалось бы выправили ситуацию, но на 75 минуте Томаш Губочан забил в свои ворота, установив окончательный счёт — 2:3. В матчах с «Андерлехтом» команды обменялись домашними победами 1:0. В итоге после 4 тура у Зенита была тяжёлая ситуация — 3 очка, домашняя игра с «Малагой» и выездная с «Миланом». Испанцы к тому времени уже обеспечили выход из группы и привезли разбавленный состав. Но даже без лидера — Иско, испанцы забили два быстрых гола на 8 и 9 минутах. Всё оставшееся время питерцы провели в попытках забить мячи. Им это удалось только в начале и в конце второго тайма. В итоге ничья. Параллельный результат — победа «Милана» над «Андерлехтом» — вывел итальянцев на итоговое второе место. Последняя игра в Италии уже ничего не решала, и «Зенит», обыграв немотивированный «Милан» 1:0, вышел в плей-офф Лиги Европы.

На стадии 1/16 «евролиги» сине-бело-голубые сразу же встретились с суперклубом — английским «Ливерпулем». В первом матче, благодаря прекрасной игре всей команды, в частности Вячеслава Малафеева, россияне обыграли англичан 2-0. Сначала на 69 минуте отличился Халк, забивший свой фирменный мяч пушечным выстрелом в девятку из-за штрафной, а затем прострел вдоль ворот на 72 минуте замкнул Сергей Семак. Ответный матч получился тяжёлым. Благодаря быстрому гостевому голу Халка общий счёт стал 3-0, и мерсисайдцам нужно было забивать уже 4 мяча. До конца первого тайма красные забили два и сразу после перерыва принялись штурмовать ворота Малафеева. На 59 минуте Луис Суарес оформил дубль и сравнял общий счёт противостояния. Но гостевой гол россиян висел «дамокловым мечом» над британцами — нужно было забивать четвёртый мяч. На это у них оставалось более получаса. К счастью для питерцев больше они не пропустили: 3-3 и проход в 1/8 финала.

В 1/8 финала «Зениту» достался вполне проходимый соперник — швейцарский «Базель». В первой игре питерцы ужасно играли в обороне и вполне могли пропустить 5 мячей, но благодаря хорошей игре стража ворот петербуржцев, Вячеслава Малафеева, гости пропустили только два. Второй, как потом оказалось — решающий, гол хозяева забили с пенальти. Ответный матч вынуждал забивать три мяча. Матч вышел противоположным тому, что происходило в Швейцарии. Россияне давили, упустили уйму голевых моментов, а у своих ворот почти ничего опасного не испытывали. Аксель Витсель забил нужный гол, который создал комфортное преимущество. Далее последовало удаление за второе нарушение у «Базеля». Весь второй тайм базельцы играли в меньшинстве, и вот настал решающий всё момент. В ворота альпийцев ставится штрафной 11-метровый удар. Пробивать вышел Широков, который почему-то не дал пробить удар Халку, и не забил, пробив во вратаря. На второй гол времени уже почти не было. В итоге 1-2 и вылет от более слабого соперника.

2013/14 
После упущенного чемпионского титула в сезоне 2012/13 Зенит начал еврокубковую кампанию с 3-го отборочного раунда Лиги Чемпионов. В «нечемпионском пути» питерцам достался лёгкий соперник — датский «Норшеланн», с которым они без труда справились: 1-0 и 5-0. В стадии плей-офф зенитовцы также не испытали никаких проблем со скромным португальским «Пасушем де Ферейрой». Итог двухматчевого противостояния: 8-3 (4-1 и 4-2).

В групповом раунде зенитовцы, по традиции, первый матч проиграли мадридскому «Атлетико» 1-3. Во втором матче «Зенит» поставил себя в трудное положение, сыграв в безголевую ничью с «Аустрией». Победе помешали удаление Витселя на 44 минуте и надёжная игра голкипера соперника Хайнца Линднера. По сути весь расклад в группе решился в спаренных матчах с «Порту». В первом матче великолепная игра Халка позволила добиться гостевой победы 1-0. В конце матча на 86 минуте отличился Александр Кержаков. В ответном матче команды разошлись миром, хотя петербуржцы могли выиграть, но Халк не забил штрафной 12-ярдовый удар. В пятом туре португальцы не смогли обыграть «Аустрию», а «Зенит» дома отобрал очки у «Атлетико», которые в тот сезон были великолепны и в групповом раунде взяли 16 из 18 возможных очков. Перед решающим 6 туром россияне опережали португальцев на 1 очко и играли с потерявшими турнирную мотивацию соперниками: «Атлетико» досрочно завоевал 1 место, а «Аустрия» выше 4 места уже не поднималась при любом раскладе. Тем не менее, австрийцы умудрились разгромить россиян 4-1, проигрывая к концу первого тайма 0-1. Горе россиян тут же сменилось на радость — мадридцы полурезервным составом обыграли «Порту» 2-0. Зенит с шестью очками вышел в плей-офф Лиги Чемпионов! «Порту» же и занявшая последнее место «Аустрия» взяли по 5 баллов.

Еврокубковая весна получилась очень короткой. Россияне должны были пройти великолепную «Боруссию» из Дортмунда, в составе которой блистали Мхитарян, Ройс и Левандовски. Голы этих мастеров, с дублем последнего, привели в к домашнему поражению «Зенита» 2-4. В ответном матче нужно было выигрывать у немцев в гостях 3-0 как минимум. В первом тайме ценой невероятных усилий питерцы забили нужный быстрый гол, но ответный гол Келя, по сути, поставил крест на надеждах россиян отыграться. Матч зенитовцы в итоге выиграли, забив ничего не решающий мяч. Итог: победа 2-1 и поражение по сумме матчей 4-5.

2014/15 
Этот сезон Зенит начал с неожиданного поражения 0-1 в Ларнаке, где играл с АЕЛом из Лимасола. Весь матч доминировали россияне, но мяч в ворота не шёл. Активен был только Халк, остальные же, либо мазали мимо ворот, либо били несильно прямо во вратаря. Киприоты, в отличие от более сильного соперника, использовали один из немногочисленных моментов и забили гол головой после навеса с фланга. Ответный матч получился также под диктовку питерцев, но, в отличие от предыдущего матча, мячи уже шли в цель. Зенит разгромил киприотов 3-0 и вышел на бельгийцев в раунде плей-офф. С льежским «Стандардом» россияне не испытали проблем и выиграли 1-0 в гостях и 3-0 дома.

В группе С состав команд вышел довольно ровным по уровню: «Бенфика», «Зенит», «Байер» и «Монако». Интересным фактом стало то, что в итоге распределение команд вышло обратно пропорциональным тому, как и они были посеяны. Группу выиграл «Монако», а «Зенит» занял третье место, обыграв два раза «Бенфику», которая заняла последнее место в группе, и обеспечил себе еврокубковую весну.

Весна началась с 1/16 финала Лиги Европы. Матчи с голландским ПСВ прошли по такому же сценарию, что и со «Стандардом»: 1-0 в гостях и 3-0 дома. По два гола в противостоянии забили Халк и Рондон. Кроме того, Лодыгин парировал пенальти.

В 1/8 финала жребий свёл команду Андре Виллаш-Боаша с итальянским «Торино». В первом матче в Санкт-Петербурге Витсель и Кришито реализовали численное преимущество после двух жёлтых карточек подряд в начале матча, полученных Марко Бенасси. Ответный матч превратился в штурм ворот «Зенита». В итоге на 90 минуте Камиль Глик забил долгожданный для хозяев гол, но на большее ни сил ни времени пьемонтцам не хватило. На жёлтых карточках «висели» Халк, Кришито, Смольников и Данни. И все они получили жёлтые карточки, пропуская первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы. Такой ценой досталась победа россиянам.

В четвертьфинале «Зенит» играл с действующим обладателем трофея — испанской «Севильей». Забегая вперёд, нужно сказать, что и этот розыгрыш андалусийцы выиграли. Зенит оба матча провёл на равных с сильным оппонентом. Потеряв из-за дисквалификаций своих лидеров атаки и защиты, россияне всё же навязали в первом матче игру, первыми забив на «Рамон Санчес Писхуан». Гол забил Александр Рязанцев. Севильцы отыгрались лишь на 73 минуте, а на 88 минуте вырвали победу. Ответный матч также получился равным. Усилиями Рондона и Халка к 72 минуте зенитовцы вели 2-1 и мысленно были готовы к овертайму. Все планы спутал вышедший на замену форвард Кевин Гамейро — француз хладнокровно использовал свой шанс, чётко пробив в дальний угол ворот Лодыгина — 2:2 и дальше идут испанцы.

2015/16 
В ранге чемпионов России 2014/15 команда начала европейский сезон с группового раунда Лиги Чемпионов. В ней команда относительно легко заняла первое место, взяв 15 очков из 18. Это рекорд для «Зенита» в групповом раунде ЛЧ. До 100 % показателя «Спартака» сезона 1995/96 петербуржцам не хватило одной победы. В первых пяти турах «Зенит» обыграл «Валенсию» (дважды), «Олимпик Лион» (дважды) и «Гент». В шестом туре уже потерявшие турнирную мотивацию «зенитовцы» проиграли в гостях бельгийцам 1-2.

В 1/8 финала жребий свёл их с «Бенфикой». Лиссабонцы в первой игре обыграли петербуржцев 1:0, в самом конце игры гол забил Жонас. В ответном матч в Санкт-Петербурге россияне вели до 85 минуты 1:0 благодаря голу Халка на 69-й минуте, но на 85-й минуте пропустили (счёт сравнял Николас Гайтан), после чего надо было забивать ещё два мяча. Хозяева пошли забивать и оставили тылы открытыми, чем воспользовался в контратаке вышедший на замену Талиска, забивший мяч на 6-й компенсированной минуте. Поражение 1:2 (по сумме двух матчей — 1:3) закончило еврокампанию клуба с берегов Невы.

2016/17 
Команда начала европейский сезон с группового раунда Лиги Европы. В ней, как и в прошлом году, команда легко заняла первое место, взяв 15 очков из 18. Были повержены «Маккаби» (Тель-Авив), «Дандолк» и «АЗ» (Алкмаар). Первые две команды были обыграны оба раза, а голландский клуб обыграл россиян в шестом туре. Опять, как и в прошлом году, команда потеряла турнирную мотивацию и снова проиграл, на этот раз голландцам. Это своего рода традиция — проигрывать в последнем туре клубу из Бенилюкса.

В 1/16 финала, как и в прошлом сезоне, команда вылетела уже на первой стадии плей-офф, хотя также была фаворитом пары. В первой игре против «Андерлехта» россияне проиграли 0-2. дублем отличился ганский вингер Франк Ачимпонг. В ответном поединке хозяевам нужно было забивать три мяча. Великолепно сыгравшие зенитовцы свои три мяча забили (дубль Жулиано и гол Дзюбы), но к очень большому сожалению в самом конце пропустили. Очень обидный гол пришёл буквально из ничего! Один из немногочисленных навесов бельгийцев замкнул Исаак Кисе-Телин на 90 минуте. На большее россиянам просто не хватило времени. Общий счёт 3-3, но благодаря голу на выезде брюссельцы прошли дальше.

2017/18 
Клуб начал сезон с 3 отборочного раунда Лиги Европы. В этом раунде была повержена израильская Бней Иегуда 2-1 (2-0 в гостях и 0-1 дома). В раунде плей-офф россиянам достался голландский «Утрехт». В первом матче «Зенит» проиграл 0-1. В ответном мачте в основное время «Зенит» обыграл 1-0 голландцев, а затем в дополнительное время забил ещё один гол, дублем в этой встрече отличился Александр Кокорин. 2-0 — «Зенит» идёт в групповой раунд.

В групповом раунде Зенит превзошёл свой прошлогодний рекорд по набранным очкам — 16 очков. В группе L были обыграны испанский Реал Сосьедад, македонский Вардар и норвежский Русенборг. Лишь норвежцы в 4 туре смогли отобрать очки у россиян, сыграв вничью 1-1.

В 1/16 финала Зенит играл с шотландским «Селтиком». Первый матч был проигран 0-1. В ответном матче дома при поддержке более 50 тысяч человек россияне разгромили соперника 3-0 с помощью голов Ивановича, Кузяева и Кокорина. В 1/8 финала зенитовцам достался набирающий силу молодой коллектив — немецкий «Лейпциг», созданный лишь в 2009 году. В первом матче немцы победили 2-1. В ответном матче оставались шансы на общую победу благодаря позднему выездному голу Кришито. Однако в ответном матче россияне не смогли навязать игру, сломить сопротивление немцев и победить. Более того, Лунёву неоднократно приходилось выручать своих. В конце матча наш голкипер отразил пенальти и, казалось, возродил интригу, но произведённые замены не помогли хозяевам одолеть немецкую дружину. 1-1 дома и общий счёт 2-3. Дальше идут саксонцы.

2018/19 
В первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» подопечные Сергея Семака потерпели кошмарное гостевое поражение 0:4! Казалось, интрига исчерпана, да и ответный матч должен был пройти без своих зрителей на «Петровском». Но не тут-то было! В присутствии 220 гостевых фанатов россияне показали характер и класс, разнеся в пух и прах минчан! В основное время хозяева поквитались за обидное поражение, сделав такой же результат. В дополнительное время гости забили гол, который выводил белорусов дальше, ведь надо было забивать ещё два! Но питерцы до конца экстратайма забили 4! Итог: 8:1. Хет-трик на счету Артёма Дзюбы, не игравшего в прошлом матче и дубль на счету Роберта Мака. По голу в этом сумасшедшем матче также забили Леандро Паредес, Кристиан Нобоа и Себастьян Дриусси. Итоговый счёт 8-5! Этот матч вошёл в историю как «Зенита», так и всего мирового футбола, как матч, в котором отыгрались со счёта 0:4. Как в своё время «Барселона» обыграла ПСЖ 6:1.

В плей-офф раунде питерцам достался норвежский «Мольде», тренируемый Уле Гуннаром Сульшером. В первом матче дома россияне пропустили первыми, а затем «проснулись» в конце матча и в течение 20 минут вколотили настырным норвежцам 3 «банки» — 3:1. Дзюба, Заболотный и Мевля обеспечили победный счёт. В ответном матче всё вышло с точностью до наоборот — норвежцы первыми пропустили дома (гол забил Кузяев) и, также в конце матча, принялись отыгрывать те же 3 мяча. Класса норвежцев, в отличие от россиян, хватило только на два гола — 1:2. общий счёт 4:3 и россияне в очередной раз обеспечивают себе еврокубковую осень.

«Зенит», посеянный в первой корзине попал в группу С вместе с «Копенгагеном», «Бордо» и пражской «Славией». Групповой турнир клуб выиграл, набрав 11 очков, и вышел в 1/16 финала на стамбульский «Фенербахче». В первом матче в Стамбуле петербуржцы проиграли 0:1, при этом не забив пенальти, когда Харун Текин отразил удар Роберта Мака. В ответном матче хозяева выиграли со счётом 3:1. Героем встречи стал новичок «Зенита» Сердар Азмун, сделавший дубль и голевую передачу (на Магомеда Оздоева) в своём первом официальном матче за новый клуб. В 1/8 финала жребий свёл петербуржцев с испанским «Вильярреалом».

В двухматчевом противостоянии с «Вильярреалом» петербургский клуб уступил оба раза (1:3 и 1:2) с общим счётом 2:5 и завершил выступление в еврокубках.

2019/20 
В евросезоне 2019/2020 «Зенит» на правах чемпиона России 2018/2019 стартовал с группового раунда Лиги Чемпионов, при жеребьёвке был посеян в 1-й корзине. По результатам жеребьёвки в соперники петербуржцам достались французский «Олимпик» (Лион), португальская «Бенфика» и немецкий «РБ» (Лейпциг). Команда одержала две победы, сыграв один матч вничью и проиграв три встречи, и таким образом заняла последнее место в группе. «Зенит» до последнего тура претендовал на плей-офф Лиги чемпионов, но поражение от «Бенфики» в 6-м туре и ничья в параллельном матче означали, что команда лишилась даже путевки в Лигу Европы.

2020/21 

Выиграв во второй раз подряд чемпионский титул 2019/2020, «Зенит» снова стартовал с группового раунда Лиги Чемпионов, будучи сеяным в первой корзине. Соперниками клуба стали «Боруссия» Дортмунд из второй корзины, «Лацио» из третьей, и «Брюгге» из четвертой. Команда Семака стартовала с поражения от «Брюгге» на Газпром Арене 1:2. "Зенит" пропустил в начале второго тайма, сравняв счет ближе к концовке благодаря дальнему "выстрелу" Деяна Ловрена, но упустил драгоценное очко из-за гола, пропущенного в добавленное время. Далее последовало гостевое поражение от «Боруссии» 0:2. После неудачного старта команде Семака предстояли две встречи против римского "Лацио". Игра третьего тура в Санкт-Петербурге завершилась ничьей 1:1, на гол Александра Ерохина римляне ответили результативным мячом Фелипе Кайседо. Петербуржцы могли вырвать победу, но в добавленное ко второму тайму время гол Андрея Мостового был отменен из-за положения "вне игры". В Риме "Зенит" уступил 1:3, голом отметился Артём Дзюба. В пятом туре "Зениту" было необходимо обыгрывать на выезде "Брюгге", но петербуржцы разгромно проиграли 0:3 и потеряли даже математические шансы на выход из группы. Последний матч дома с "Боруссией" турнирного значения не имел и "Зенит" снова проиграл: 1:2 дома против дортмундцев, на гол Себастьяна Дриусси в начале игры "Боруссия" ответила двумя результативными мячами во втором тайме. Как итог - 1 очко в шести матчах и последнее место в группе с разницей мячей 4:13.

2021/22 
Выиграв в третий раз подряд чемпионский титул 2020/2021, «Зенит» снова стартовал с группового раунда Лиги Чемпионов. Соперниками клуба стали «Челси», «Ювентус», и «Мальмё». Команда Семака стартовала с поражения в Лондоне от «Челси» 0:1, пропустив на 69-й минуте. После этого последовали разгромная домашняя победа над «Мальмё» 4:0 и два поражения от «Ювентуса» в спаренных матчах 0:1 дома и 2:4 в гостях. Последние два матча группового этапа «Зенит» сыграл вничью, 1:1 с «Мальмё», и 3:3 с «Челси», в итоге заняв 3 место в группе, «Зенит» вышел в евро-весну, и сыграл в стыковых матчах Лиги Европы с испанским "Бетисом", проиграв по сумме матчей счётом 2:3.

Итоговая таблица 
По состоянию на 25 февраля 2022 года:
{| class="wikitable sortable"
! Сезон
! Турнир
! Раунд
! Соперник
! Счёт
|-
|
|Кубок УЕФА
| 1/32 финала
|  Динамо (Дрезден)
| 1:2 (д), 1:4 (г)
|-
|rowspan="2"|
|rowspan="2"|Кубок чемпионов
| 1/32 финала
|  Волеренга
| 2:0 (д), 2:0 (г)
|-
| 1/16 финала
|  Куусюси
| 2:1 (д), 1:3 (г)
|-
|
|Кубок УЕФА
| 1/32 финала
|  Брюгге
| 2:0 (д), 0:5 (г)
|-
|rowspan="2"|
|rowspan="2"|Кубок УЕФА
| 1/32 финала
|  Нествед
| 3:1 (д), 0:0 (г)
|-
| 1/16 финала
|  Штутгарт
| 0:1 (д), 0:5 (г)
|-
|
|Кубок УЕФА
| 1/64 финала
|  Болонья
| 0:3 (д), 2:2 (г)
|-
| rowspan="4"|
| rowspan="4"|Кубок Интертото
| Второй раунд
|  Приморье
| 3:0 (д), 3:1 (г)
|-
| Третий раунд
|  Татабанья
| 2:1 (д), 2:1 (г)
|-
| Полуфинал
|  Брэдфорд Сити
| 1:0 (д), 3:0 (г)
|-
| Финал
|  Сельта
| 1:2 (г), 2:2 (д)
|-
| rowspan="2"|
| rowspan="2"|Кубок УЕФА
| Предварительный раунд
|  Энкамп
| 5:0 (г), 8:0 (д)
|-
| 1/64 финала
|  Грассхоппер
| 1:3 (г), 2:1 (д)
|-
| rowspan="6"|
| rowspan="6"|Кубок УЕФА
| Второй отборочный раунд
|  Суперфунд
| 1:3 (г), 2:0 (д)
|-
| Первый круг
|  Црвена Звезда
| 4:0 (д), 2:1 (г)
|-
| rowspan="4"| Групповой раунд
|  АЕК
| 5:1 (д)
|-
|  Лилль
| 1:2 (г)
|-
|  Севилья
| 1:1 (д)
|-
|  Алемания
| 2:2 (г)
|-
| rowspan="9"|
| rowspan="9"|Кубок УЕФА
| Второй отборочный раунд
|  Суперфунд
| 2:2 (г), 1:1 (д)
|-
| Первый круг
|  АЕК
| 0:0 (д), 1:0 (г)
|-
| rowspan="4"| Групповой раунд
|  Витория (Гимарайнш)
| 2:1 (д)
|-
|  Болтон Уондерерс
| 0:1 (г)
|-
|  Севилья
| 2:1 (д)
|-
|  Бешикташ
| 1:1 (г)
|-
| 1/16 финала
|  Русенборг
| 2:0 (г), 2:1 (д)
|-
| 1/8 финала
|  Олимпик Марсель
| 1:0 (г), 1:1 (д)
|-
| 1/4 финала
|  Севилья
| 1:4 (г), 1:1 (д)
|-
| rowspan="11"|
| rowspan="11"|Кубок УЕФА
| Второй отборочный раунд
|  ВиОн
| 2:0 (г), 3:0 (д)
|-
| Первый круг
|  Стандард
| 3:0 (д), 1:1 (г)
|-
| rowspan="4"| Групповой раунд
|  АЗ
| 1:1 (д)
|-
|  Лариса
| 3:2 (г)
|-
|  Нюрнберг
| 2:2 (д)
|-
|  Эвертон
| 0:1 (г)
|-
| 1/16 финала
|  Вильярреал
| 1:0 (д), 1:2 (г)
|-
| 1/8 финала
|  Олимпик Марсель
| 1:3 (г), 2:0 (д)
|-
| 1/4 финала
|  Байер 04
| 4:1 (г), 0:1 (д)
|-
| 1/2 финала
|  Бавария
| 1:1 (г), 4:0 (д)
|-
| Финал
|  Рейнджерс
| 2:0 (н)
|-
| rowspan="6"|
|Суперкубок
| Финал
|  Манчестер Юнайтед
| 2:1 (н)
|-
| rowspan="3"|Лига чемпионов
| rowspan="3"| Групповой раунд
|  Ювентус
| 0:1 (г), 0:0 (д)
|-
|  Реал Мадрид
| 1:2 (д), 0:3 (г)
|-
|  БАТЭ
| 1:1 (д), 2:0 (г)
|-
| rowspan="2"|Кубок УЕФА
| 1/16 финала
|  Штутгарт
| 2:1 (д), 2:1 (г)
|-
| 1/8 финала
|  Удинезе
| 0:2 (г), 1:0 (д)
|-
|
|Лига Европы
| Раунд плей-офф
|  Насьонал
| 3:4 (г), 1:1 (д)
|-
| rowspan="7"|
| rowspan="2"|Лига чемпионов
| Третий квалификационный раунд(нечемпионская квалификация)
|  Униря (Урзичень)
| 0:0 (г), 1:0 (д)
|-
| Раунд плей-офф(нечемпионская квалификация)
|  Осер
| 1:0 (д), 0:2 (г)
|-
| rowspan="5"|Лига Европы
| rowspan="3"| Групповой раунд
|  Андерлехт
| 3:1 (г), 3:1 (д)
|-
|  АЕК
| 4:2 (д), 3:0 (г)
|-
|  Хайдук
| 2:0 (д), 3:2 (г)
|-
| 1/16 финала
|  Янг Бойз
| 1:2 (г), 3:1 (д)
|-
| 1/8 финала
|  Твенте
| 0:3 (г), 2:0 (д)
|-
| rowspan="4"|
| rowspan="4"|Лига чемпионов
| rowspan="3"| Групповой раунд
|  АПОЭЛ
| 1:2 (г), 0:0 (д)
|-
|  Порту
| 3:1 (д), 0:0 (г)
|-
|  Шахтёр (Донецк)
| 2:2 (г), 1:0 (д)
|-
| 1/8 финала
|  Бенфика
| 3:2 (д), 0:2 (г)
|-
| rowspan="5"|
| rowspan="3"|Лига чемпионов
| rowspan="3"|Групповой раунд
|  Малага
| 0:3 (г), 2:2 (д)
|-
|  Милан
| 2:3 (д), 1:0 (г)
|-
|  Андерлехт
| 1:0 (д), 0:1 (г)
|-
| rowspan="2"|Лига Европы
| rowspan="1"| 1/16 финала
|  Ливерпуль
| 2:0 (д), 1:3 (г)
|-
| rowspan="1"| 1/8 финала
|  Базель
| 0:2 (г), 1:0 (д)
|-
| rowspan="6"|
| rowspan="6"|Лига чемпионов
| rowspan="1"| Третий квалификационный раунд(нечемпионская квалификация)
|  Норшелланн
| 1:0 (г), 5:0 (д)
|-
| rowspan="1"| Раунд плей-офф(нечемпионская квалификация)
|  Пасуш де Феррейра
| 4:1 (г), 4:2 (д)
|-
| rowspan="3"| Групповой раунд
|  Атлетико Мадрид
| 1:3 (г), 1:1 (д)
|-
|  Аустрия
| 0:0 (д), 1:4 (г)
|-
|  Порту
|1:0 (г), 1:1 (д)
|-
|-
| rowspan="1"| 1/8 финала
|  Боруссия (Дортмунд)
| 2:4 (д), 2:1 (г)
|-
| rowspan="8"|
| rowspan="5"|Лига чемпионов
| Третий квалификационный раунд(нечемпионская квалификация)
|  АЕЛ
| 0:1 (г), 3:0 (д)
|-
| Раунд плей-офф(нечемпионская квалификация)
|  Стандарт
| 1:0 (г), 3:0 (д)
|-
| rowspan="3"| Групповой раунд
|  Бенфика
| 2:0 (г), 1:0 (д)
|-
|  Монако
| 0:0 (д), 0:2 (г)
|-
|  Байер 04
| 0:2 (г), 1:2 (д)
|-
| rowspan="3"|Лига Европы
| 1/16 финала
|  ПСВ
| 1:0 (г), 3:0 (д)
|-
| 1/8 финала
|  Торино
| 2:0 (д), 0:1 (г)
|-
| 1/4 финала
|  Севилья
| 1:2 (г), 2:2 (д)
|-
| rowspan="4"|
| rowspan="4"|Лига чемпионов
| rowspan="3"| Групповой раунд
|  Валенсия
| 3:2 (г), 2:0 (д)
|-
|  Гент
| 2:1 (д), 1:2 (г)
|-
|  Олимпик Лион
| 3:1 (д), 2:0 (г)
|-
| rowspan="1"| 1/8 финала
|  Бенфика
| 0:1 (г), 1:2 (д)
|-
| rowspan="4"|
| rowspan="4"|Лига Европы
| rowspan="3"| Групповой раунд
|  Маккаби (Тель-Авив)
| 4:3 (г), 2:0 (д)
|-
|  АЗ
| 5:0 (д), 2:3 (г)
|-
|  Дандолк
| 2:1 (г), 2:1 (д)
|-
| 1/16 финала
|  Андерлехт
| 0:2 (г), 3:1 (д)
|-
| rowspan="7"|
| rowspan="7"|Лига Европы
| Третий квалификационный раунд
| Бней Иегуда
| 2:0 (г), 0:1 (д)
|-
| Раунд плей-офф
| Утрехт
| 0:1 (г), 2:0 (д)
|-
| rowspan="3"| Групповой раунд
|  Вардар
| 5:0 (г), 2:1 (д)
|-
|  Реал Сосьедад
| 3:1 (д), 3:1 (г)
|-
|  Русенборг
| 3:1 (д), 1:1 (г)
|-
| rowspan="1"| 1/16 финала
|  Селтик
| 0:1 (г), 3:0 (д)
|-
| rowspan="1"| 1/8 финала
|  РБ Лейпциг
| 1:2 (г), 1:1 (д)
|-
| rowspan="7"|
| rowspan="7"|Лига Европы
| Третий квалификационный раунд
| Динамо (Минск)
| 0:4 (г), 8:1 (д)
|-
| Раунд плей-офф
| Мольде
| 3:1 (д), 1:2 (г)
|-
| rowspan="3"| Групповой раунд
|  Копенгаген
| 1:1 (г), 1:0 (д)
|-
|  Славия
| 1:0 (д), 0:2 (г)
|-
|  Бордо
| 2:1 (д), 1:1 (г)
|-
| rowspan="1"| 1/16 финала
|  Фенербахче
| 0:1 (г), 3:1 (д)
|-
| rowspan="1"| 1/8 финала
|  Вильярреал
| 1:3 (д), 1:2 (г)
|-
| rowspan="3"|
| rowspan="3"|Лига чемпионов
| rowspan="3"| Групповой раунд
|  Олимпик Лион
| 1:1 (г), 2:0 (д)
|-
|  Бенфика
| 3:1 (д), 0:3 (г)
|-
|  РБ Лейпциг
| 1:2 (г), 0:2 (д)
|-
| rowspan="3"|
| rowspan="3"|Лига чемпионов
| rowspan="3"| Групповой раунд
|  Брюгге
| 1:2 (д), 0:3 (г)
|-
|  Боруссия (Дортмунд)
| 0:2 (г), 1:2 (д)
|-
|  Лацио
| 1:1 (д), 1:3 (г)
|-
| rowspan="4"|
| rowspan="3"|Лига чемпионов
| rowspan="3"| Групповой раунд
|  Челси
| 0:1 (г), 3:3 (д)
|-
|  Мальмё
| 4:0 (д), 1:1 (г)
|-
|  Ювентус
| 0:1 (д), 2:4 (г)
|-
| rowspan="2"|Лига Европы
| 1/16 финала
|  Реал Бетис
| 2:3 (д), 0:0 (г)
|-}

Результаты против клубов разных стран 
По состоянию на 25 февраля 2022 года

Итоговая статистика 
По состоянию на 25 февраля 2022 года:

Рекордсмены «Зенита» в еврокубках

По числу проведённых игр (минимум 40 игр)

Лучшие бомбардиры (минимум 5 голов)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт команды
 Футбольные клубы России в еврокубках
 Футбольные клубы СССР в еврокубках

Еврокубки
Зенит